Chaon peut désigner :

Toponymie
 Chaon, une commune du Loir-et-Cher.
 Chaon, un lieu-dit de la commune de Montperreux dans le Doubs.

Homonymie de toponyme